Проект 615 или А615 (означение на НАТО: Quebec class) е името на клас малки съветски подводници задвижвани с дизелови и електрически двигатели. Произвеждат се през 50-те години на 20 век и представляват единствения в света клас подводници, при които придвижването под вода става посредством дизелов двигател.

Произведени подводници от проект 615 
Списък на произведените в „Судомех“ (№ 196), Ленинград (Общо 1) :

Произведени подводници от проект А615 
Списък на произведените в „Судомех“ (№ 196), Ленинград (Общо 23) :

Списък на произведените в „Адмиралтейский завод“ (№ 194), Ленинград (Общо 7) :

Източници 

Проект 615
Икономика на Санкт Петербург